Villeneuvois – abitanti di Villeneuve (Svizzera)
Villeneuvois – abitanti di Villeneuve-d'Entraunes
Villeneuvois – abitanti di Villeneuve-sur-Lot